Лев Дми́триевич Миха́йлов:
* Михайлов, Лев Дмитриевич (1928—1980) — советский оперный режиссёр и театральный педагог.
 Михайлов, Лев Дмитриевич (1929—2022) — советский и российской скульптор и педагог.